Эскалона-дель-Прадо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 31,79 км². Население — 595 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Сеговии